Justice League Action este un serial de animație american ce are la bază echipa de supereroi cu nume identic de către DC Comics. Este creat de Jim Krieg, Butch Lukic și Alan Burnett și produs de studioul de animație Warner Bros. Serialul a fost difuzat pentru prima dată în Marea Britanie, pe 26 noiembrie 2016, urmând să înceapă și în Statele Unite pe 16 decembrie 2016.

McDonald's a distribui jucării bazate pe serial pentru Happy Meal pe 20 septembrie, pentru a coincide cu premiera acestuia în Statele Unite.

Premiera în România a serialului a fost pe 14 ianuarie 2017 pe canalul Cartoon Network.

Premisă
Serialul urmărește aventurile supereroilor ca Superman, Batman, Femeia Minune și ceilalți membrii ai Ligii Dreptății, în timp ce aceștia se luptă cu diverși răufăcători și alte amenințări de pe Pământ.

Voci
 Kevin Conroy - Batman
 Rachel Kimsey - Femeia Minune
 Jason J. Lewis - Superman

Episoade

Legături externe

Seriale de televiziune Warner Bros. Television
Cartoon Network
Batman
Superman
Desene animate
Seriale de animație
Desene animate produse de Warner Bros.